Plaatsen
 Barnwell (South Carolina), in de Verenigde Staten
 Barnwell (Californië), in de Verenigde Staten
 Barnwell (Alberta), in Canada
 Barnwell (Northamptonshire), in het Verenigd Koninkrijk
 Barnwell (Cambridgeshire), in het Verenigd Koninkrijk

Overig
 Edward Barnwell